Мерседес Каррера (), настоящее имя — Мелинда Смит (); род. 30 ноября 1982 года, Лос-Анджелес, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 30 ноября 1982 года в Лос-Анджелесе. Имеет немецкое, пуэрто-риканское, шведское и индейское происхождение (народ лакота). Выросла и училась в Калифорнии. В юношеские годы, до карьеры в порно, работала фотомоделью в рекламе. Поступила в университет, где изучала машиностроение, а затем работала инженером по телекоммуникациям, тренером и техником по фотографии и аудиовизуальной продукции.

Дебютировала в порноиндустрии в 2014 году, в возрасте 32 лет. Работает с ведущими студиями, такими как Bang Bros, Girlfriends Films, Devil's Film, Elegant Angel, Zero Tolerance, Penthouse, 3rd Degree, Adam & Eve, Evil Angel, Axel Braun Productions и Brazzers. Снялась более чем в 370 фильмах.

Имеет множество хобби: любит технику, видеоигры, играет в шахматы, на пианино. Кроме этого, основала и профинансировала ассоциацию Porn of Charity, предоставляющую стипендии для студентов специальностей STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics — «Наука, технология, инженерия и математика»). Есть дочь.

В 2015 году снялась в видеоролике для сайта Funny or Die вместе с коллегами Ниной Элле и Надей Стайлз, критикуя премьеру фильма «Пятьдесят оттенков серого», который они обвинили в том, что он женоненавистнический, плохо написан и показывает «секс без секса».

На 2019 год снялась в 409 порнофильмах.

В начале февраля 2019 года была арестована вместе со своим партнером, режиссером и продюсером порнофильмов Демоном Синсом, после обвинения в совершении сексуального насилия в отношении ребенка в возрасте до 10 лет в Ранчо-Кукамонга в Сан-Бернардино (Калифорния). По словам Мерседес, в первые два месяца после ареста ей никто не сообщил о том, в чём её обвиняют, и даже запретил доступ адвокату к задержанной.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
Некоторые фильмы:
 Big Boobies and Booming Booties 2,
 Busty Office Milfs 6,
 Ex-Mom Movement,
 Key,
 Masseuse 9,
 Mommy-Teen BJ Lessons,
 My Secretary the Slut,
 Oops I Creampied In My Step Mom 2
 Transition.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Девушки Girlsway
MILF-порнография